Roberto Hongo est un personnage du manga Captain Tsubasa (Olive et Tom), ce personnage a pour nom en version française Roberto Sedinho.

Cette série a été créée et dessinée par Yôichi Takahashi.

Ancien joueur de l'équipe nationale du Brésil, il a dû mettre précipitamment fin à sa carrière, à cause d'un problème aux yeux. En effet, il souffre d'un décollement de la rétine et ne peut plus rejouer au football. Il est parti voir un spécialiste oculaire au Japon sur les conseils du père de Tsubasa Ohzora, qui est capitaine sur un bateau. Les deux hommes se sont rencontrés au Brésil, lors d'une escale du capitaine Ohzora, qui lui a proposé conseils, hospitalité et gîte chez lui au Japon. De là débute une grande amitié entre le petit Tsubasa Ohzora, fils du capitaine, et le Brésilien, quand les deux personnages vont se rencontrer sur un terrain de football lors d'un entrainement de la jeune équipe de Shutetsu. Après avoir remis la lettre de l'Amiral Tsubasa, il accepte d'entrainer la jeune équipe de Nankatsu. Il va surtout prendre un grand plaisir à apprendre ses techniques sud-américaines de football, quand il découvre le potentiel technique de Tsubasa.

Son passé est dévoilé dans la série Olive et Tom : Le Retour : Dans son enfance, il s'amusait avec un ballon usé pendant que sa mère travaille à l'usine. Cette dernière souhaite offrir un ballon neuf à son fils pour son anniversaire. Un jour, alors qu'il passait les détections pour entrer dans l'équipe junior des Brancos, club de Sao Paulo, il apprend, par une amie de sa mère, qu'elle a eu un accident à l'usine et qu'elle en est morte. Il se retrouve alors orphelin, sa mère morte et à la suite de l'abandon de son père lorsqu'il n'était qu'un bébé. Un vendeur vient le voir et lui donne le ballon que sa mère lui a acheté la veille de son accident afin de le lui offrir le jour de son anniversaire. Grâce au geste de sa mère, il reprend goût à la vie et, pour lui rendre hommage, décide de devenir footballeur.

Plus tard, il fait la promesse à Tsubasa, si celui-ci remporte le championnat national, de l'emmener au Brésil avec lui, afin de faire de son poulain l'un des meilleurs joueurs du monde. Cependant, il semble douter de sa décision, se demandant si séparer son protégé de sa famille est une bonne idée. Mais après la victoire de Nankatsu sur Meiwa en finale du championnat (4-2), il renonce à sa promesse en repartant au Brésil seul, laissant derrière lui un livre de conseils, de techniques, ainsi qu'une lettre destinés à Tsubasa expliquant son geste et les raisons de son départ. 

Tsubasa le retrouve ensuite trois ans plus tard à Paris, lors du Tournoi de Paris, après la victoire du Japon sur l'Allemagne en finale de ce tournoi. Il arrive sur le terrain et demande à Tsubasa de le suivre au Brésil pour faire de lui un grand joueur. Il va assister aux détections des futurs joueurs de São Paulo FC, et Tsubasa est pris. Il entraine donc le jeune Tsubasa à l'équipe de São Paulo FC et fait de lui le meneur de jeu de l'équipe.

Il hérite ensuite des rênes de l'équipe nationale brésilienne et offre le plus beau cadeau à Tsubasa : les meilleurs joueurs du monde comme adversaires à son ancien poulain lors du match Japon-Brésil, lors de la finale de la Coupe du monde de football.

Techniques : Flying Drive Shoot, Free Running (tactique de football : chaque joueur grâce à ses capacités peut devenir buteur voire un défenseur), Overhead Kick, Skywing Shoot.

Carrière de joueur : Sao Paulo FC 

Carrière d'entraineur : Nankatsu → Sao Paulo FC → Sélectionneur National du Brésil.

Hongo, Roberto